FBC steht für:
 Faustballclub: FBC ASKÖ Linz-Urfahr, österreichischer Faustballverein
 Fox Broadcasting Company, US-amerikanisches Fernsehnetzwerk
 Fragile Base Class Problem, ein Fehlverhalten von Software bei einem Versionswechsel
 Frankfurter Büro Center
 FreeBASIC-Compiler, siehe FreeBASIC

Abkürzung